Aislaby – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Aislaby (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Aislaby (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)